Рувр-ле-Буа́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 95 км на юг от Орлеана, 30 км на север от Шатору.

Население 

Население — 337 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini